Marsas (Gironde)
 Marsas (Hautes-Pyrénées)